Гайдукевич — українське прізвище.

 Гайдукевич Віктор Францевич — радянський археолог, фахівець з античної археології Північного Причорномор'я, доктор історичних наук.
 Гайдукевич Віталій Віталійович — журналіст, телеведучий.
 Гайдукевич Олег Сергійович ( 1977) — білоруський політичний і громадський діяч, лідер Ліберально-демократичної партії і голова її Вищої Ради з 2019 року.
 Гайдукевич Остап Іванович — педагог, музикант, хоровий диригент, заслужений працівник культури України.
 Гайдукевич Сергій Васильович (н. 1954) — білоруський політичний та громадський діяч, лідер Ліберально-демократичної партії Білорусі (1995—2019).
 Гайдукевич Ярослава Михайлівна — краєзнавець, музейний працівник.

Українські прізвища